Keanu Reeves
 George Reeves
 Steve Reeves
 Dianne Reeves
 Del Reeves
 Carl Nicholas Reeves
 Reeves Gabrels
 Saskia Reeves
 Jason Reeves
 Condado de Reeves
 Vilma Guimarães Rosa Reeves
 John Reeves Ellerman
 Martha Reeves & The Vandellas
 Reeves (Luisiana)

Desambiguação